Турнир BNP Paribas Masters 2012 года в мужском парном разряде проводится в 38-й раз. В основной сетке турнира 24 пары, две из которых попали в основу, получив специальное приглашение от организаторов.

Прошлогодние чемпионы — Рохан Бопанна и Айсам-уль-Хак Куреши — не защищали свой титул, но оба принимали участие в турнире:
 Бопанна (в паре с Махешом Бхупати) выиграл турнир.
 Куреши (в паре с Жаном-Жюльеном Ройером) дошёл до финала.

Посев 
Все посеянные пары начинают турнир со второго круга.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Второй раунд)
  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Четвертьфинал)
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу (Второй раунд, отказ)
  Марцин Матковски /  Мариуш Фирстенберг (Четвертьфинал)

<li> ' Рохан Бопанна /  Махеш Бхупати (Титул)
<li>  Юрген Мельцер /  Леандер Паес (Второй раунд)
<li>  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер (Финал)
<li>  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

BNP Paribas Masters 2012